żongler – artysta cyrkowy
 Żongler – fikcyjny miesięcznik z cyklu książek i filmów Harry Potter
 żonglerzy – średniowieczni artyści wędrowni (muzykanci, aktorzy, recytatorzy i poeci)